Čitalnica je lahko:

 Čitalnica, prostor namenjen branju
 Čitalnica, poljudnoznanstvena revija